Sack steht für:
 Sack, ein Transport- und Aufbewahrungsbehältnis
 Cilicium, ein sackartig geschnittenes Bußgewand aus grobem Stoff
 Sack (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sack (Adelsgeschlechter), mehrere Adelsgeschlechter
 Landmaschinenfabrik Rudolph Sack, ehemaliger Leipziger Landmaschinenhersteller (heute BBG Leipzig)
 Sack (American Football), Spielvorgang im American Football, bei dem der balltragende Quarterback „getackelt“ wird
 Sack (Einheit), eine Maßeinheit
 Sack AS-6, war der Prototyp eines ungewöhnlichen deutschen Nurflügelflugzeugs, des Fliegenden Bierdeckels mit kreisförmiger Flügelfläche
 verkürzt: Hodensack (Skrotum), auch die Gesamtheit der maskulinen primären Geschlechtsmerkmale
 Sack (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Sack steht für folgende geographischen Objekte:
 Sack (Alfeld), Ortsteil der Stadt Alfeld (Leine), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Sack (Braunschweig), Weichbild in Braunschweig
 Sack (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth, Bayern
 Sack (Gemeinde Pfafflar), Ort bei Pfafflar, Bezirk Reutte, Tirol
 Sack (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Sack (Seegräben), Dorfteil der Schweizer Gemeinde Seegräben
 Saku (Estland) in Estland

sowie:
 Sack Island, Insel der Windmill-Inseln, Antarktis
 eine Insel im Großen Plöner See, siehe Großer Plöner See
 Haus Sack, Düsseldorf
 Villa Sack in Leipzig, Dienststelle des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs
 Rudolf-Sack-Villa in Leipzig-Grünau
 Der Sack, inoffizieller Name einer kurzen Stichstraße am Thomaskirchhof in Leipzig

SACK steht als Abkürzung für:
 SACK, Selective Acknowledgment, ein Netzwerkprotokoll

Siehe auch:

 Sac
 Saccus
 Sacke
 Sacken
 Sak
 SAKK